Kanten est une race extra-terrestre de l'univers du cycle de l'Élévation.
 Le kanten est le agar-agar en langue japonaise.
 Nils Axle Kanten (né en 1976), dessinateur suédois.